

Geografia 
 Canada
 Clearwater – fiume dell'Alberta
 Clearwater – distretto della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Clearwater – census-designated place della Contea di Aiken, Carolina del Sud
 Clearwater – capoluogo della Contea di Pinellas, Florida
 Clearwater – fiume dell'Idaho
 Clearwater – città della Contea di Sedgwick, Kansas
 Clearwater – township della Contea di Kalkaska, Michigan
 Clearwater – città della Contea di Wright, Minnesota
 Clearwater – villaggio della Contea di Antelope, Nebraska
 Clearwater – area non incorporata della Contea di Bastrop, Texas
 Clearwater – fiume dell'Idaho